TDA peut faire référence à :
 Télédiffusion d'Algérie, société publique algérienne de diffusion de radio et de télévision.
 Tryptophane désaminase
 Trouble du déficit de l'attention
 Test direct à l'antiglobuline, voir test de Coombs
 Théâtre des Arts, un édifice culturel et station de métro rouennaise
 
 TDA Armements, filiale de Thales
 Bataillons TDA, unités paramilitaires lituaniennes créées en pendant la Seconde Guerre mondiale